Вальдхаузен-им-Штруденгау () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Перг. . Официальный код — 41125.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Франц Шаумюллер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей общины () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 10 мест.
 АНП занимает 10 мест.
 Партия WBL занимает 5 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии